Cisoka (Cikijing)
 Cisoka (Cisoka)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing